Bonaparte, primo console – dipinto di Antoine-Jean Gros conservato al Museo della Legion d'onore di Parigi
Bonaparte, primo console – dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres conservato al museo de La Boverie di Liegi